Крестьянка — село в Мамонтовском районе Алтайского края, единственный населённый пункт Крестьянского сельсовета.

География 
Расположено на северном берегу озера Крестьянское на краю Барнаульского ленточного бора в 30 км к югу от села Мамонтово и в 180 км к юго-западу от Барнаула.

Имеется тупиковая подъездная дорога от Мамонтово (через сёла Островное и Чёрная Курья).

История 
Основано в 1771 году. В разные годы село называлось: деревня Лубягина, деревня Крестьянская, село Крестьянское, Ново-Крестьянское.

Входило в состав Касмалинской волости Барнаульского уезда Томской губернии. С 01.01.1907 года — центр Крестьянской волости.

В 1885 году в деревне Крестьянка насчитывалось 50 дворов.

С 1891 по 1913 село активно заселялось переселенцами из центральных губерний. Так, в 1895 году в селе родилось 33 человека, а в 1904—335 человек. 

В 1893 году население деревни Крестьянской составляло 733 человека. Действовало питейное заведение.

В 1889 году в селе построена деревянная Покровская церковь, относящаяся к 37 благочинию Томской епархии и церковно-приходская школа при ней. Действовало 2 маслодельных завода по производству сливочного масла, один из которых был артельным. 

01.01.1907 года, село Крестьянское выделилось из Касмалинской волости и стало волостным центром Крестьянской волости. Волость эта просуществовала вплоть до 1924 года, до ее включения в Мамонтовский район. 

В 1909 году была проведена топографическая съемка села, размежевание земли, перепись причисленных и непричисленных крестьян и разделение их наделов. Решение о размежевании принималось на сельском сходе. В сельском сходе участвовало 168 человек.  

В 1909-1910е годы сельским старостой был Выдрин - выходец из села Русское Поречное, Суджанского уезда, Курской губернии. Менее чем за 10 лет жизни на новой земле он завоевал уважение и авторитет у односельчан. 

Из сел Черкасское Поречное и Русское Поречное Суджанского уезда, в село переселились следующие семейства: Ильины, Вастьяновы, Выдрины и другие. 

В селе жили переселенцы из разных губерний. 

По состоянию на 1911 год, в селе действовали: винная лавка, пивная лавка, хлебозапасный общественный магазин, 28 ветряных мельниц, 3 мануфактурные лавки и 3 мелочные. В селе проводились 2 ежегодные ярмарки: 6 июня и 10 октября. 

В 1911 году в селе было 385 дворов и 2395 жителей.

На 1912 год в селе действовал волостной суд. 

Во время Гражданской войны жители села вступали в ряды красных партизан, участвовали в борьбе против Колчака. В соседнем селе Мельниково велись бои. 

В начале 1920-х годов в селе действовали ликбезы, велась борьба с неграмотностью, была проведена перепись неграмотного населения по сельсоветам. Велись просветительские занятия для взрослых.

В  1920-1923 году в селе было несколько крестьянских коммун. Так, в коммуне "Пример №2" было около 50 участников. 

В первой половине 1924 года село вошло в состав Мамонтовского района.

23 мая 1924 года была проведена местная перепись населения. На 23.05.1924 в селе жило 3047 человек, было 567 домохозяйств. Среди этого населения были первые лишнецы (около 100 человек). 

В этот же год была проведена топографическая съемка села и окрестных сел волости.

К началу 30-х годов, в селе и во всем районе проводятся массовые раскулачивания, семьи кулаков выселяются.

Население 

Национальный состав: русские — 89 % (2002).

Примечания 

Населённые пункты Мамонтовского района